Decio Azzolino, o Decio Azzolini è stato il nome di due cardinali della Chiesa cattolica:

Decio Azzolino seniore (1549-1587)
Decio Azzolino juniore (1623-1689)